Das adidas International 1999 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 8. bis 16. Januar 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Sydney